

Niemcy 
1 gmina:
 Wittenborn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Osoby 
 Dirk Wittenborn – amerykański pisarz